Вакамацу — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вакамацу, Кодзи (1936—2012) — японский режиссёр.
 Вакамацу, Утако (род. 1981) — канадская фигуристка японского происхождения.

Другое 
 Замок Вакамацу — японский средневековый замок в городе Аидзувакамацу. См. также 
 Вакамацу-Кавада — железнодорожная станция на линии Оэдо, расположенная в специальном районе Синдзюку, Токио.